De Jode, příjmení antverpských rytců, kartografů a nakladatelů.

 Gerard de Jode starší (též Gerrit) (* ca 1521), praotec rodiny, rytec a nakladatel
 Gerard de Jode (1541–1599), mědirytec, syn Gerrita de Jode staršího
 Cornelis de Jode (1568–1600), kartograf, rytec, nakladatel, syn Gerarda
 Pieter de Jode starší (1570–1634), rytec, syn Gerarda
 Pieter de Jode mladší (1604–1674), rytec, syn Pietra staršího
 Arnold de Jode (též Aernout) (1636–1666), rytec, syn Pietra mladšího